Poniższa lista przedstawia fikcyjne księżyce ze świata Gwiezdnych wojen.

A

Alaris Prime 
Mały, zalesiony księżyc orbitujący wokół planety Alaris w systemie Kashyyyk. Został skolonizowany przez Wookieech. Ekosystem księżyca jest silnie zbliżony do ekosystemu Kashyyyku, występują tam nawet ogromne drzewa wroshyr.

Pierwsza bitwa o Alaris Prime 
Federacja Handlowa przewidując, iż księżyc może mieć wielkie znaczenie dla handlu pomiędzy Kashyyykiem a innymi światami próbowała założyć na nim bazę. Koloniści Wookiee z pomocą Qui-Gon Jinna uniemożliwili to w pierwszej bitwie o Alaris Prime.
Następnie kolonia przyłączyła się do Republiki.

Bitwy wojen klonów 
W trakcie wojen klonów miały miejsce dwie duże bitwy o księżyc.

D

Dobido 
Był to mały księżyc orbitujący wokół Sernpidala. W 25 ABY Yuuzhan Vongowie spowodowali jego upadek na planetę za pomocą umieszczonego na niej dovin basala (Taktyka ta była znana jako Jądro Yo'ganda). W wyniku tego obydwa ciała niebieskie zostały zniszczone.

Dxun 
Księżyc planety Onderon, jedynie niewiele mniejszy od samej planety, posiadający bardzo zbliżoną do niego atmosferę. Porasta go gęsta dżungla i występuje na nim niezwykłe bogactwo organizmów żywych.

Na księżycu Dxun rozegrała się pierwsza bitwa pomiędzy oddziałami Starej Republiki, a Mandalorianami, rozpoczynając tym samym wojny mandaloriańskie. Spoczywa na nim wiele wraków statków oraz pozostałości uzbrojenia z czasów wojen mandaloriańskich.

Na księżycu Dxun znajduje się grobowiec potężnego Lorda Sithów Freedona Nadda.

E

Ebaq IX 
Księżyc planety Ebaq, znajdującej się na granicy Głębokiego Jądra galaktyki Gwiezdnych wojen.

Endor 

"Księżyc – sanktuarium", wokół którego orbitowała druga Gwiazda Śmierci. Miejsce decydującej bitwy Imperium Galaktycznego z siłami Rebeliantów.

F

Folor 
Pozbawiony atmosfery księżyc orbitujący wokół planety Commenor. Nowa Republika umieściła na księżycu Bazę Folor, używaną jako ośrodek szkoleniowy między innymi przez Eskadrę Łotrów oraz Eskadrę Widm. 7,5 lat  ABY baza została zaatakowana przez siły imperialnego admirała Apwara Trigita. Wobec zagrożenia baza została ewakuowana.

G

Gus Talon 
Księżyc skolonizowany przez Korelian, orbitujący wokół Korelii.

K

Kr 
Księżyc planety Qoribu.

L

Lodos 
Księżyc orbitujący wokół planety Elrood.

N

Nar Shaddaa 

Księżyc planety Nal Hutta, całkowicie pokryty miastem. Ważny port przeładunkowy, kontrolowany przez Huttów.

O

Ohma D'un 
Największy z trzech księżyców orbitujących wokół Naboo. Jest także znany jako Wodny Księżyc.
Został zasiedlony przez Gungan po nieudanej inwazji na Naboo w 32 BBY. Jednakże w trakcie wojen klonów kolonia na Ohma D'un została zaatakowana za pomocą trującego gazu przez Separatystów.

P

Ploo I 
Niezamieszkany księżyc planety Ploo.

R

Rori 
Zamieszkany księżyc orbitujący wokół Naboo. Największym miastem jest Narmele. W trakcie galaktycznej wojny domowej na księżycu mieścił się rebeliancki posterunek.

S

Sharene 
Jeden z dwóch księżyców orbitujących wokół planety Elrood.

T

Tasia 
Jeden z trzech księżyców orbitujących wokół Naboo. Atmosfera tego lodowego księżyca nie nadaje się do oddychania. Został nazwany na cześć sponsora wypraw, które doprowadziły do odkrycia i skolonizowania systemu Naboo. W czasach Imperium była na nim mała baza, gdzie przygotowywano szturmowców do walki w lodowych warunkach.

U

Utapau 7 
Zamieszkany przez Pau'an oraz Utaiów księżyc orbitujący wokół Utapau.

Y

Yavin 4

Zobacz też 
 Galaktyka Gwiezdnych wojen
 Ciała niebieskie z uniwersum Gwiezdnych wojen